Профессиональная Футбольная Группа «А» 1998/1999 () — 75-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 1998/1999 на rsssf.com

1998/1999
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1998 году
Спорт в Болгарии в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999